Симанкас () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампиния-дель-Писуэрга. Занимает площадь 42,53 км². Население — 5291 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 13 км.

Город известен битвой 939 года (Сражение при Симанкасе), в которой объединённое войско Леона, Наварры и Кастилии под командованием короля Рамиро II наголову разбило войско мавров во главе с халифом Кордовы Абд ар-Рахманом III.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Вальядолида